Procephalothrix är ett släkte av slemmaskar. Procephalothrix ingår i familjen Cephalothricidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Procephalothrix